La princesa Lātūfuipeka Tukuʻaho (ʻAngelika Lātūfuipeka Halaevalu Mataʻaho Napua ʻOkalani Tukuʻaho; Nukuʻalofa, 17 de noviembre de 1983) es la única hija del rey Tupou VI de Tonga, y de su consorte y prima segunda, Nanasipauʻu Tukuʻaho. Actualmente ocupa la séptima posición en la línea de sucesión al trono.

Biografía

Familia 
Es la primogénita de los reyes Tupou VI y Nanasipau'u. Su segundo nombre es el nombre de su abuela, la difunta reina madre, Halaevalu Mata'aho. Tiene dos hermanos, los príncipes Tupoutoʻa ʻUlukalala y Viliami Tukuʻaho.

Formación y carrera profesional 

Queen Sālote College, Kolofo’ou, Tongatapu.
 Tonga Side School.
 Universidad Internacional en Ginebra, Suiza (Licenciatura en Administración de Empresas en 2003).
Universidad Nacional Australiana, Camberra (Máster en Gestión en 2010 y Maestría de Empresas en 2011).
 Administradora del Grupo Shoreline, desde 2004 hasta 2008.
Alta Comisionada de Tonga en Australia (desde el 22 de agosto de 2012, en sustitución de su padre, designado rey).

Patronazgos 
 Patrona del Congreso Nacional de la Juventud de Tonga (TNYC).
 Patrona de la Asociación de Fútbol de Tonga (TFA).
 Patrona del Foro para el Desarrollo del Liderazgo Nacional de Tonga (TNLDF).
 Miembro de la Asociación de Jóvenes Líderes de Tonga (YTTL).

Títulos y estilos 

 17 de noviembre de 1983 - presente:  Su Alteza Real la Princesa ʻAngelika Lātūfuipeka Tukuʻaho de Tonga.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas tonganas 
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Jorge Tupou V (31/07/2008).
  Miembro de la Real Orden Familiar del Rey Jorge Tupou V (01/08/2011).
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Tupou VI (04/07/2015).

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Tonga
Realeza de Tonga
Tonganos